Гонка по пересечённой местности в маунтинбайке среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошла 23 августа. Приняли участие 50 спортсменов из 33 стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр